Soul Intent — американская андерграундная рэп-группа, существовавшая в конце 80-х и в начале 90-х. Группа образовалась в 1987 году. Изначально они назывались Bassmint Productions и сыграли важную роль в карьере Эминема. В группе были: M&M (сейчас Eminem), DJ Butterfingers, Chaos Kid (сейчас Snafu), Manix, Champtown и Proof.

История 
Soul Intent записывали песни с 1987 года, и к 1995 было записано (по словам Эминема) около 1000 фристайлов. Личные противоречия повлекли к тому, что группа распалась. Они записали песню «Biterphobia» к микстейпу Soul Intent, семплирующая звуки из разных фильмов-ужасов и песню группы Audio Two «Top Billin'», также был использован семпл заглавной музыкальной темы из японской версии Spider-Man.

Распад группы 
В начале 1995, Manix и его девушка переехали во Флориду, поближе к семье его девушки, оставив тем самым Эминема без продюсера. Поэтому продюсировать первый студийный альбом Infinite стал Денон Портер (известен как Kon Artis), будущий член D12. Эминем и Manix больше никогда не работали вместе, последней их совместной работой был сингл «Fuckin' Backstabber», Manix помог с аранжировкой и продакшеном. 

Chaos Kid не был в группе с 1993 года. На www.RapBasement.Com было сказано, что Chaos Kid и Эминем решили прекратить работать вместе из-за слишком разных стилей. Но считается, что они оба остались друзьями. 

DJ Butterfingers помог Эминему с его альбомом «Infinite», добавив скрэтчи на некоторые треки. У Эминема был короткий биф с Chaos Kid’ом, так как в разделе «благодарности» в буклете «Infinite», Эминем не указал Chaos Kid’а. Но он поблагодарил DJ Butterfingers’а и Manix’а, несмотря на то, что Manix «кинул» Эминема годом ранее. Эминем поблагодарит DJ Butterfingers'а и Manix на его двух следующих альбомах, «Slim Shady EP» и «The Slim Shady LP». Chaos Kid будет упомянут как «Snafu».

Расистские кассеты 
В 2003 расистские кассеты были найдены журналом The Source. Эминем попросил Manix’а уничтожить эти кассеты ещё очень давно, но тот не сделал этого, и вследствие, кто-то продал эти кассеты журналу. Больше всего внимание привлёк фристайл «Foolish Pride», где Эминем говорит вещи вроде: «Black girls are bitches, that’s why I’ma tell ya you better pull up your britches». Эминем прокомментировал это, сказав, что он тогда просто был очень зол на одну чернокожую девушку, с которой у него были отношения, но она его бросила.

Судьбы участников группы 
После того, как Эминем был обнаружен Доктором Дре, его приняли в лейбл Aftermath Entertainment и он стал одним из самых успешных и знаменитых музыкантов. 

Dj Butterfingers до сих пор DJ. В 2001 году он сделал семпл для сингла D12 «Purple Pills».

Manix и Champtown записывали альбом A Second Coming Of Nice для Bassmint Productions, но он так и не был выпущен. DJ Butterfingers и Chaos Kid также записывал альбом в конце 90-х, но он тоже не был издан. 

Chaos Kid больше не читал рэп. 11 октября 2011 года он покончил с собой.

Manix по неизвестной причине начал выражать неприязнь в сторону остальных членов Soul Intent.

Дискография

См. также 
 Дискография Эминема
 Дискография Proof

Примечания 

Эминем